Ekonomika (łac. oeconomicus, gr. oikonomikós) – jest nauką stosowaną o działalności gospodarczej, dotyczącą warunków i możliwości jej prowadzenia oraz prawidłowościach występujących w podejmowanych decyzjach.

Ogólny opis 
Można m.in. wyróżnić następujące ekonomiki szczegółowe:
 ekonomika bankowości
 ekonomika informacji
 ekonomika gospodarki żywnościowej
 ekonomika logistyki
 ekonomika pieniądza
 ekonomika pracy – dotyczy ona wydajności pracy i tego, jakie są relacje między ponoszonymi nakładami dotyczącymi pracy w odniesieniu do uzyskiwanych z tego powodu efektów. Może być uznana za część ergonomii.
 ekonomika przemysłu
 ekonomika rolnictwa – dotyczy takich zagadnień jak organizacja produkcji, pracy w rolnictwie, zarządzanie zasobami.
 ekonomika rynków finansowych
 ekonomika transportu – dotyczy sektora gospodarki, jakim jest transport. Zajmuje się jego rozwojem i problemami. Główne zagadnienia poruszane w badaniach dotyczą oddziaływania transportu na środowisko naturalne, infrastruktury koniecznej dla rozwijania się transportu, prywatyzacji transportu, kosztów transportu itd.
 ekonomika turystyki – bada jakość, cenę i różnorodność usług turystycznych oraz ich wpływ na społeczeństwo.
 ekonomika kultury – bada zjawiska i prawidłowości ekonomiczne występujące w kulturze
 ekonomika usług

Zobacz też 
 socjoekonomika

Ekonomia